HKB peut faire référence à : 
 Henri Konan Bédié (1934-), ancien président de la République de Côte d'Ivoire ;
 Heeresküsten-Batterien, batterie côtière de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale ;
 , aéroport desservant Healy Lake, en Alaska, aux États-Unis, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports